Arrow:
Arrow (зоолог) — загальноприйняте скорочення (позначення) імені зоолога, яке додається до наукових (латинським) назв деяких таксонів зоологічної (бінарної) номенклатури та вказує на те, що автором цих найменувань єGilbert John Arrow. 
Arrows Grand Prix International — гоночна команда в класі Формула-1 сезонів 1978 — 2002 років. 
Arrow (ракета) — ізраїльський протиракетний комплекс ППО і протиракета, що входить до його складу. 
Avro Arrow — канадський надзвуковий винищувач-перехоплювач. 
Arrow — серіал, заснований на коміксах про супергероя Зелена стріла.